Dit is de wereldranglijst van mei 2014 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 8 mei 2014.

In het tweede deel van de maand april en in de eerste week van mei werden in totaal dertien officiële interlands gespeeld. Dominica, Saint Lucia en Saint Vincent en de Grenadines kwamen ieder drie maal in actie. Door de geringe hoeveelheid gespeelde interlands bleven de posities van 143 landen ongewijzigd. In de top 10 daarentegen steeg WK-gastheer Brazilië opnieuw, nu naar de vierde plaats. Daarmee bereikte het zijn hoogste positie sinds juli 2011. De vierde, vijfde, zesde en zevende plaats werden nu bezet door leden van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL, met van die vier Argentinië als laagst genoteerde. Het CONMEBOL-kwartet staat achter het UEFA-trio, met de Spanjaarden als aanvoerder van de lijst, boven Duitsland en Portugal. Nederland bleef staan op de vijftiende plaats en daalde voor het eerst sinds vier maanden niet meer op de mondiale ranglijst.

Mauritanië bleek de beste stijger en steeg dertien plaatsen, naar de 139e plaats. Daartegenover verloor Afghanistan 22 punten en zakte het team zes plaatsen. In de hoogste regionen van de lijst was WK-deelnemer Honduras succesvol; het steeg twee plaatsen en kwam daarmee de top 30 binnen, een prestatie die in de afgelopen twintig jaar niet bereikt werd.

De tegenstanders van Nederland op het wereldkampioenschap voetbal bevinden zich op de eerste plaats (Spanje), dertiende plaats (Chili) en de negenenvijftigste plaats (Australië). Van de elftallen die België op het toernooi treft, staat Rusland het hoogst genoteerd: de achttiende positie. Algerije staat zeven plaatsen lager en de Zuid-Koreanen staan op de vijfenvijftigste plaats, die gedeeld wordt met Noorwegen en Paraguay.

Mannen 05